Мантия ( — «шерстяной плащ») — часть торжественного облачения священников. Все остальные мантии названы по аналогии с ней.
 Мантия — гербовое украшение, восходящее к рыцарским турнирам. 
 Судейская мантия — официальное облачение судей, прокуроров, адвокатов.
 Академическая мантия — парадное облачение преподавателей и выпускников.
 Мантия моллюсков — складка стенки тела, характерная для всех моллюсков.
 Планетарная мантия — один из слоев любой планеты, в том числе мантия Земли.